Серия А 1972/1973 () — 41-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 24 сентября 1972 года и завершился 20 мая 1973 года. В 15-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1972/1973
Футбол в Италии в 1972 году
Футбол в Италии в 1973 году